Morren ist der Familienname folgender Personen:

 Charles François Antoine Morren (1807–1858), belgischer Botaniker
 Charles Jacques Édouard Morren (1833–1886), belgischer Botaniker
 François Morren (18991985), belgischer Sprinter und Mittelstreckenläufer
 George Morren (1868–1941), belgischer Bildhauer, Impressionist und Graveur